Arifrón (griego antiguo Ἀρίφρων) fue el nombre de varias personas de la Antigua Grecia:

Arifrón, el padre de Jantipo, y abuelo de Pericles, ambos prominentes estadistas de Atenas. Era miembro de la aristocrática familia (genos) de los Alcmeónidas.
Arifrón, el hermano de Pericles.
Arifrón de Sición, poeta griego, autor de un bello peán a Higía, que ha sido preservado por Ateneo. El comienzo del poema es citado por Luciano de Samosata y Máximo de Tiro.  Ha sido publicado por Bergk en Poetae Lyrici Graeci.
 Arifrón, un arconte vitalicio de Atenas, hijo de Ferecles.

Referencias